Reerslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Reerslev Sogn (Kalundborg Kommune), Kirchspielsgemeinde auf der Insel Seeland
 Reerslev Sogn (Høje-Taastrup Kommune)